Paul Frederik af Mecklenburg-Schwerin kan henvise til:

 Paul Frederik af Mecklenburg-Schwerin (1800-1842) - storhertug af Mecklenburg-Schwerin fra 1837 til sin død i 1842.
 Paul Frederik af Mecklenburg-Schwerin (1852-1923) - prins af Mecklenburg-Schwerin
 Paul Frederik af Mecklenburg-Schwerin (1882-1904) - prins af Mecklenburg-Schwerin